George Marshall (1880-1959) — general estadunidense
George Marshall (cineasta) (1891-1975) — cineasta estadunidense
George Frederick Leycester Marshall (1843-1934) — coronel no Exército da Índia

Desambiguações de antropônimos